Feliks Ėdmundovič Dzeržinskij – politico sovietico
 Dzeržinskij – città dell'Oblast' di Mosca
 Dzeržinskij – denominazione iniziale di Sorsk
 Monte Dzeržinskij – altura della Bielorussia

Pagine correlate
Dzeržinsk
Dzeržinskij rajon